Get Ya Mind Correct é o primeiro álbum de estúdio realizado pelos rappers Paul Wall e Chamillionaire do The Color Changin' Click, gravado pela gravadora Paid in Full Entertainment, Inc., foi lançado no dia 25 de Junho de 2002.

Faixas

 "My Money Gets Jealous"	
 "N Luv Wit My Money"	
 "Thinkin' Thoed" (feat. Lew Hawk)	
 "Skit"
 "Falsifying"
 "U Owe Me"
 "Skit"
 "The Other Day"	
 "Game Over"
 "I Wanna Get" (feat. Heather Nicole)
 "Balla Talk II"	
 "Go Grind"
 "Skit"
 "Luv N My Life"
 "U Already Know"
 "Play Dirty" (feat. 50/50 Twin)
 "Outro"

Álbuns de 2002
Paul Wall